Halo (iconografia religiosa) — anel luminoso que circunda a cabeça ou o corpo de uma pessoa na arte
 Halo (fenómeno óptico) — um aro de luz
 Halo galáctico — massa de gás e estrelas que circundam uma galáxia espiral
 Halo (série de TV) — série live-action de ficção científica baseada na franquia de jogos eletrônicos Halo.

Jogos eletrônicos 
 Halo: Combat Evolved — primeiro jogo da franquia Halo, lançado em 2001
 Halo (franquia) — uma franquia de jogos eletrônicos de ficção científica da Xbox Game Studios
 Halo (megaestrutura) — estruturas em forma de anel que dão nome a franquia de jogos Halo

Música 
 Halo (canção de Beyoncé Knowles) — canção de Beyoncé Knowles lançada em 2009
 Prefixo para os álbuns do Nine Inch Nails, por exemplo, Halo 5

Ciência, tecnologia e matemática 
 Halo (automobilismo) — dispositivo de segurança usado em carros de corrida no automobilismo
 HALO (técnica militar) — técnica de infiltração de paraquedistas
 Designação militar da OTAN para o helicóptero Mil Mi-26.

Desambiguação